Rezerwat przyrody Pieczyska – rezerwat przyrody w województwie świętokrzyskim
 Rezerwat przyrody Pieczyska – rezerwat przyrody w województwie wielkopolskim